Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1936 года в легчайшем весе (до 56 килограммов) прошли в Берлине с 6 по 9 августа 1936 года в «Германском Зале». 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение по очкам со счётом 2-1 два штрафных балла, за поражение со счётом 3-0 или чистое поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал. Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В легчайшем весе боролись 18 участников. Явным фаворитом в этом весе был победитель четырёх из пяти предшествующих чемпионатов Европы Херман Тювессон, но он решил на этих играх выступать лишь в вольной борьбе. В отсутствие Тювессона явного фаворита не было: на победу могли претендовать Мартон Лёринц, чемпион Европы 1934 и вице-чемпион 1935 годов, но по вольной борьбе, Якоб Брендель, действующий олимпийский чемпион в этом весе и молодые борцы Эгон Свенссон и Вяйнё Перттунен. 

В финал вышли Свенссон с тремя штрафными баллами и Лёринц с четырьмя баллами. В этой встрече победил Лёринц, Свенссон занял второе место. Третье место занял Якоб Брендель, который выбыл из соревнований вместе с Вяйнё Перттуненом в предыдущем круге с равным количеством штрафных баллов, но Брендель ранее победил Перттунена в личной встрече.

Призовые места  

  Мартон Лёринц  
  Эгон Свенссон  
  Якоб Брендель

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1936 Berlin Summer Games:Men's Bantamweight, Greco-Roman
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1936